Баже́нов — російське прізвище. Жіноча форма — Баженова.

Відомі носії 
Баженов Анатолій

 Баженов Борис Петрович (1871 — ?) — генерал-майор (1913), за Гетьманату — український дипломат.
 Баженов Валентин Георгійович (1938) — доктор фізико-математичних наук, професор.
Баженов Василь

Баженов 
 Баженов Віктор Андрійович (1946) — радянський фехтувальник, чемпіон світу
 Баженов Віктор Андрійович (1941—2021) — інженер-будівельник, доктор технічних наук (1984), професор (1987)
 Баженов Віктор Порфирійович — інженер-будівельник, економіст, доктор економічних наук (1983), професор (1986)
 Баженов Володимир Юрійович — кандидат фізико-математичних наук, лавреат Державної премії України-2020.
 Баженов В'ячеслав Костянтинович — фізик, доктор фізико-математичних наук (1984), професор (1985)
 Баженов Дмитро Іванович (1904—1946) — удмуртський публіцист, прозаїк, літературний критик
 Баженов Іван Васильович — російський духовний письменник
 Баженов Лев Васильович (1946) — історик, доктор історичних наук (1996), професор (1996)
 Баженов Микита Олександрович (1985) — російський футболіст, нападник «Спартака» (Москва) і молодіжної збірної Росії
 Баженов Микола Кирилович — російський лікар, історик
 Баженов Микола Іванович (1885—1962) — мовознавець, літературознавець, професор (1959)
 Баженов Олександр Миколайович (1835—1867) — російський письменник і театральний критик
 Баженов Олександр Миколайович (1940) — російський театральний художник, заслужений діяч мистецтв Росії
 Баженов Олександр Олексійович (1953) — радянський хокейний тренер
 Баженов Павло Васильович — російський інженер, полковник
 Баженов Сергій Вадимович (1963) — російський продюсер
 Баженов Сергій Васильович — доктор ветеринарних наук (1956), професор (1960)
 Баженов Євген Володимирович — російський кінокритик, відеоблогер.

Жінки: Баженова

Див. також 
 Бажанов
 5304 Баженов
 Баженово

Примітки